Стивън Джон Финан (, роден на 24 април 1976 г. в Лимерик) е ирландски футболист. Играе като десен защитник или десен полузащитник.

Биография 
Стийв Финан започва своята кариера в скромния тим на Уелинг Юнайтед. Става професионалист през 1995 г., когато преминава в отбора на Бирмингам Сити. Година по-късно се премества в отбора на Нотс Каунти.

След като се представя добре с екипа на Каунти, е забелязан от ФК Фулъм, които го закупуват за 600 000 паунда през ноември 1998 г. На стадион Крейвън Котидж Финан се превръща в титуляр и любимец на феновете. С отбора на „Фулъм“ печели титлата на бившата Втора дивизия (сега Лига 1) през 1999 г. и Първа дивизия (сега Чемпиъншип) през 2001 г.

След впечатляващ първи сезон в Премиърпип Финан е избран в отбора на годината в Англия и много от големите клубове на острова го забелязват.

През 2003 г. преминава в отбора на Ливърпул за сумата от 4,9 млн. паунда.

През 2008 легендата на „мърсисайдци“ преминава в испанския Еспаньол, но там не намира място в стартовия състав и за една година изиграва едва 4 мача, а през 2009 получава шанс да се върне във Висшата лига, но този път в състава на южняците от Портсмут.

Статистика

Успехи

Ливърпул 
шампион
 2004/2005 Шампионска лига
 2005/2006 Супер купа на Европа
 2005/2006 Купа на Англия

Финалист
 2004/2005 Купа на лигата
 20052006 Световно клубно първенство

Външни препратки 
 Профил в официалния сайт на Ливърпул
 Профил в БиБиСи Спорт

Футболисти от Република Ирландия
Футболисти на ФК Ливърпул
Футболисти на Фулъм
Футболисти на РКД Еспаньол
Футболисти на ФК Портсмут
Футболисти на Бирмингам Сити
Родени в Лимерик